Wüstefeld ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Wüstefeld (1827–1901), deutscher Generalarzt, Autor und Zeichner
 Karl Wüstefeld (1857–1937), deutscher Rektor, Organist und Heimatforscher
 Kaspar Johann Wüstefeld (1782–1825), Politiker Freie Stadt Frankfurt
 Michael Wüstefeld (* 1951), deutscher Schriftsteller
 Reinhard Bruns-Wüstefeld (1883–1967), deutscher Politiker (DVP), Bezirksbürgermeister von Berlin-Tempelhof
 Servatius Wüstefeld (1853–1925), deutscher Maurermeister, Unternehmer und Architekt des Historismus
 Wilhelm Wüstefeld (1881–1961), deutscher Politiker (CDU)

Wüstefeld steht auch für:

 Wüstefeld (Atzelrode), ein Wohnplatz bei Atzelrode, einem Stadtteil von Rotenburg an der Fulda 

Siehe auch:

 Wüstenfeld